Лукинский сельсовет

Брянская область 
 Лукинский сельсовет Комаричского района (упразднён в 2012 году)

Вологодская область 
 Лукинский сельсовет Чагодощенского района

Московская область 
 Лукинский сельсовет — в Истринском районе (в 1939 году переименован в Давыдовский)

Тамбовская область 
 Лукинский сельсовет Ржаксинского района

Тверская область 
 Лукинский сельсовет Сандовского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)